Romania puede referirse a:

Rumania o Romanía
El nombre nativo informal para el Estado habitualmente mencionado por la historiografía como Imperio bizantino o Imperio Romano de Oriente (Ρωμανία en griego).
Una denominación lingüística que define al conjunto de pueblos o los territorios donde hablan alguna de las lenguas romances (véase Europa latina).